Heimdallarchaeota és un embrancament candidat d'arqueobacteris recentment proposat (2017) a partir de mostres genòmiques obtingudes de sediments marins. Evolutivament té gran importància pel fet que és el grup de arqueobacteris més proper de Eukaryota d'acord amb els arbres filogenètics, el que significa que una arqueobacteria emparentada amb Heimdallarchaeota va estar involucrada amb l'origen de la primera cèl·lula eucariota.

Les mostres es van obtenir en dues localitzacions (Castell de Loki i la badia d'Aarhus) d'un conjunt de set localitzacions geogràfiques diferents en què es va realitzar una recerca exhaustiva de seqüències genòmiques de arqueobacteris. Amb això s'ha determinat que l'abundància d'aquest tipus de arqueobacteris és molt menor que els membres d'el embrancament Lokiarchaeota.

Els estudis moleculars han determinat que són els suficientment diferents de la resta de les arquebacteris per constituir un nou tall de l'supergrup Eukaryomorpha, tot i que pròxim a Lokiarchaeota. Aquest supergrup conté arqueobacteris que presenten seqüències genètiques que codifiquen proteïnes que fins a poc es consideren exclusives dels eucariotes.

Quant al seu metabolisme, és probable que tingui un nínxol microóxigenic en funció del seu potencial genòmic, amb vies metabòliques aeròbiques que són úniques en Archaea.

Els analísis filogenètics han donat la següent filogènia:

Referències 

Arqueobacteris